Holopogon är ett släkte av tvåvingar. Holopogon ingår i familjen rovflugor.

Dottertaxa till Holopogon, i alfabetisk ordning 

 Holopogon acropennis
 Holopogon albipilosus
 Holopogon albosetosus
 Holopogon angustifacies
 Holopogon appendiculatum
 Holopogon atrifrons
 Holopogon atripennis
 Holopogon auribarbis
 Holopogon avor
 Holopogon binotatus
 Holopogon brunnipes
 Holopogon bullatus
 Holopogon caesariatus
 Holopogon chalcogaster
 Holopogon claripennis
 Holopogon cognatus
 Holopogon cornutus
 Holopogon crinitus
 Holopogon currani
 Holopogon dichromatopus
 Holopogon dimidiatus
 Holopogon dolicharista
 Holopogon dusmetii
 Holopogon fisheri
 Holopogon flavescens
 Holopogon flavotibialis
 Holopogon fugax
 Holopogon fumipennis
 Holopogon guttulus
 Holopogon imbecillus
 Holopogon japonicus
 Holopogon kirgizorum
 Holopogon kirtshenkoi
 Holopogon kugleri
 Holopogon melaleucus
 Holopogon melas
 Holopogon mica
 Holopogon mingusae
 Holopogon negrus
 Holopogon ni
 Holopogon nigrifacies
 Holopogon nigripennis
 Holopogon nigropilosus
 Holopogon nitidiventris
 Holopogon nitidus
 Holopogon niveoscutum
 Holopogon nobilis
 Holopogon oriens
 Holopogon phaeonotus
 Holopogon priscus
 Holopogon pulcher
 Holopogon pusillus
 Holopogon quadrinotatus
 Holopogon rugiventris
 Holopogon sapphirus
 Holopogon seniculus
 Holopogon siculus
 Holopogon snowi
 Holopogon stellatus
 Holopogon tenerum
 Holopogon tomentosus
 Holopogon turkmenicus
 Holopogon umbrinus
 Holopogon venustus
 Holopogon wilcoxi
 Holopogon vockerothi
 Holopogon vumba

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rovflugor
Holopogon